ISEE ist die Abkürzung für: 
 International Society for Ecological Economics, eine Gesellschaft zur Förderung der Ökologischen Ökonomie.
 International Sun Earth Explorer, Programm der ESA und NASA aus zwei Satelliten und einer Raumsonde zur Erforschung des Sonneneinflusses auf die Erde. Die Sonde erforschte nach dem Ende der Primärmission zwei Kometen.

ISEE